Metiprilon je organsko jedinjenje, koje sadrži 10 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 183,248 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 -{Methyprylon}-

Седативи 
Хипнотици 
Ацетамиди 
Лактами 
Пиперидини 
Кетони